Rhoda är ett släkte av mångfotingar. Rhoda ingår i familjen Scolopendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar